Gierymski ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksander Gierymski (1850–1901), polnischer Maler
 Maksymilian Gierymski (1846–1874), polnischer Maler
 Tadeusz Gierymski (1928–2009), polnischer Schriftsteller